Ла Гота има више значења:

 Ла Гота (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гота (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику